ЛигаПро Банко Пичинча 2019 () — 61-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Регулярный чемпионат

Ссылки 
Статистика на сайте soccerway.com

2019
Эквадор
Спорт в Эквадоре в 2019 году